Amerikai Egyesült Államok
 Cunningham (Georgia)
 Cunningham (Kansas)
 Cunningham (Kentucky)
 Cunningham (Chariton megye, Missouri)
 Cunningham (Pemiscot megye, Missouri)
 Cunningham (Nyugat-Virginia)
 Cunningham (Ohio)
 Cunningham (Montgomery megye, Tennessee)
 Cunningham (Obion megye, Tennessee)
 Cunningham (Texas)
 Cunningham (Virginia)
 Cunningham (Washington)

 Ausztrália
 Cunningham (Queensland)

Nevek
 Cunningham, családnév